Gouvernement Robert Schuman (1), du  au  ;
Gouvernement Robert Schuman (2), du  au .

Voir aussi
Robert Schuman et Historique des gouvernements de la France